

Первая Мексиканская империя (1822—1823)

Президенты Мексики (1824—1864)

Президенты Мексики от Консервативной партии в период Гражданской войны 1857—1861 годов

Вторая Мексиканская империя (1863—1867) 
Регентство (1863—1864)

Императорское правление (1864—1867)

Президенты Мексики (1867 — настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 

Мексика
Мексика